Eadwig, parfois orthographié Edwy, est un nom anglo-saxon porté par plusieurs individus :

 Eadwig (mort en 959), roi d'Angleterre ;
 Eadwig (mort en 1017), fils aîné du roi Æthelred le Malavisé ;
 Eadwig Basan (fl. 1020), moine et lettré de Cantorbéry.

Anthroponyme anglo-saxon